Mike Day, cycliste 
Michael Day (athlétisme).